El Trofeu Comte de Godó 1988 és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent al circuit Grand Prix. La 36a edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 18 de setembre de 1988 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí
 Quadre dobles masculins

1988
Competicions esportives del 1988 a Catalunya